MZL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Santaguida, Manizales, Colombia
 mzl – codice ISO 639-3 della lingua mixe di Mazatlán